Kent (sigarettenmerk), voorheen bekend als Barclay
 Barclay (Maryland), een plaats in de Verenigde Staten
 Eddie Barclay, een Frans producer
 Disques Barclay, een Frans platenlabel van bovenstaande